

Commune

Saint-Paulien est une commune française.

Personne

Saint-Paulien est le pseudonyme de l'écrivain français Maurice-Yvan Sicard.